Федеральная регбийная лига — третий (низший) дивизион российского регби, который объединяет около 40 любительских клубов, разбитых на восемь дивизионов.

История 
До создания Федеральной лиги главным соревнованием любительских клубов в России был так называемый Кубок любителей, он проводился с 2008 по 2012 годы и носил разные названия, но неизменно являлся главным «фестивалем» любительского регби. Обычно проходил в сентябре-октябре.
Федеральная лига была образована под эгидой Федерации регби России в 2013 году. Образованию лиги способствовало увеличение числа любительских регби клубов в России, количество которых к моменту создания лиги превысило 50.

Формат 
Лига разбита на 8 дивизионов: «Север-Запад», «Юг», «Сибирь», «Урал», «Поволжье» (зоны «Север» и «Юг»), «Москва» (1-й и 2-й дивизионы), «Красноярск», «Центр» (зоны «Север»/«Золотое Кольцо» и «Юг»/«Нечерноземье»). Победитель каждого дивизиона определяется в круговом турнире между командами дивизиона. Игры проходят с весны до осени. Чемпион Лиги определяется в Финале — турнире между чемпионами всех дивизионов.

Финал 
Финальный турнир (Финал) проводится осенью в течение двух дней в одном городе. В турнире принимают участие победители всех дивизионов. Если команда не может приехать на Финал, её заменяет другая из этого же или другого Дивизиона. Матчи проходят в формате два тайма по 20 минут каждый. Чемпион определяется в матче за первое место, который проводится в два тайма по 40 минут. Первые два Финальных турнира были проведены на стадионе Тулпар в Казани. В 2015 году Финал проводился в Зеленограде. Тогда же была организована интернет трансляция всех игр Финала.

Победители

См. также 

 Регби
 Чемпионат Москвы по регби

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Официальный паблик лиги

Соревнования по регби в России